

Astronomia 
 40328 Dow – asteroide del sistema solare

Codici 
 dow – codice ISO 639-3 della lingua doyayo
 DOW – codice ISO 3166-2:GB di Down (Regno Unito)

Persone 
 Neal Dow – politico e attivista statunitense

Altro 
 Dow Jones – indice azionario della borsa di New York
 Dow – azienda statunitense del settore chimico